Peplow ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Peplow (1885–1957), englischer Fußballspieler
 Ron Peplow (1935–2019), englischer Fußballspieler
 Sontje Peplow (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Steve Peplow (* 1949), englischer Fußballspieler
 Torsten Peplow (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer

Peplow ist der Name folgender geographischen Objekte:
  Peplow (Shropshire), Weiler in Shropshire, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 Peploe